Philip Sharp kan syfta på bland andra:

* Philip Sharp (född 1964), engelsk fotbollsdomare
 Phillip A. Sharp (född 1944), amerikansk molekylärbiolog
 Philip R. Sharp (född 1942), amerikansk politiker